Zniesienie (ukr. Знесіння) – dzielnica Lwowa, w rejonie łyczakowskim. 
 Zniesienie - wzgórze, górujące nad Przemyślem.
 Zniesienie - polska grupa literacka.
 Zniesienie – nieistniejąca wieś w obwodzie tarnopolskim